Plaats in Indonesië
 Mentoro (Pacitan), een plaats in het bestuurlijke gebied Pacitan in de provincie Oost-Java
 Mentoro (Soko), een plaats in het bestuurlijke gebied Tuban in de provincie Oost-Java
 Mentoro (Sumobito), een plaats in het bestuurlijke gebied Jombang in de provincie Oost-Java